Hojo kan syfta på:
Hojoklanen – en japansk klan
Hojo (rollfigur) – en rollfigur i Final Fantasy VII
Hojo, Ehime – en stad i Japan
Hojo, Tottori – en stad i Japan

WP:Projekt Japan